Anthony Crolla – pugile inglese
 Henri Crolla – chitarrista italiano naturalizzato francese
 Simone Crolla – manager italiano